Суперкубок Нідерландів з футболу 1998  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 серпня 1998 року між чемпіоном і володарем кубка Нідерландів Аяксом та віце-чемпіоном Нідерландів ПСВ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1998
Нідерланди
1998 у нідерландському спорті
Серпень 1998